|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Stanford (officieel Bank of the West Classic) van 2014 vond plaats van 28 juli tot en met 3 augustus 2014 in de Amerikaanse stad Stanford. Het was de 43e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Dominika Cibulková was als zesde geplaatst. Zij strandde evenwel reeds in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Serena Williams uit de Verenigde Staten, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als derde geplaatste Duitse Angelique Kerber in twee sets. Williams wist voor de derde keer in haar carrière het toernooi van Stanford op haar naam te schrijven. Het was haar 61e WTA-titel, de vierde van 2014.

De Belgische Yanina Wickmayer verloor haar openingspartij tegen de Canadese kwalificante Carol Zhao.

Geplaatste speelsters 
{| class="wikitable" style="font-size: 85%;"
! Nr. !! Speelster !! Rang !! Resultaat !! Uitgeschakeld door
|-
| 1. ||  Serena Williams || align="center"| 1 || colspan="2" align="center"| winnares|- bgcolor="#efefef"
| 2. ||  Agnieszka Radwańska || align="center"| 5 || tweede ronde ||  Varvara Lepchenko
|-
| 3. ||  Angelique Kerber || align="center"| 8 || finale ||  Serena Williams
|- bgcolor="#efefef"
| 4. ||  Viktoryja Azarenka || align="center"| 10 || tweede ronde ||  Venus Williams
|-
| 5. ||  Ana Ivanović || align="center"| 11 || kwartfinale ||  Serena Williams
|- bgcolor="#efefef"
| 6. ||  Dominika Cibulková || align="center"| 12 || eerste ronde ||  Garbiñe Muguruza
|-
| 7. ||  Carla Suárez Navarro || align="center"| 16 || eerste ronde ||  Mónica Puig
|- bgcolor="#efefef"
| 8. ||  Andrea Petković || align="center"| 18 || halve finale ||  Serena Williams
|}

 Toernooischema 

 Finale 

 Onderste helft 

 Dubbelspel 
Titelverdedigsters Raquel Kops-Jones en Abigail Spears waren het eerste reekshoofd. Zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door Paula Kania en Kateřina Siniaková.

Het als derde geplaatste Spaanse duo Garbiñe Muguruza / Carla Suárez Navarro''' won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Paula Kania en Kateřina Siniaková in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel, na een verloren finale in Madrid, drie maanden eerder. Muguruza had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Suárez Navarro geen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Stanford 2014
Stanford